Die Hallensaison 2016/17 begann am 2. Dezember 2016. Die Doppelendrunde der Damen und Herren fand am 4. und 5. Februar 2017 in Mülheim an der Ruhr statt.

Legende:

Hauptrunde 

Stand 22. Januar 2017

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen treten 2017 Nord gegen Ost und Süd gegen West an. Die Endrunde der letzten Vier findet zusammen mit den Herren in der innogy Turnhalle in Mülheim an der Ruhr statt.

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Aufsteiger für die Saison 2017/18 waren: Im Norden Klipper THC, im Süden der Nürnberger HTC, im Westen der Club Raffelberg und im Osten die Zehlendorfer Wespen.

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes
 Offizielle Webseite der Endrunde

Einzelnachweise 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2017
Hockey 2016